Mandy Bright (Budapeste, 12 de abril de 1978) é uma atriz e diretora de filmes pornográficos húngara.

Participa em filmes para adultos desde 2001 tendo feito a sua estreia em Christoph Clark's Beautiful Girls 4. É uma atriz que se destaca por dirigir e estrelar filmes violentos, as vezes até com sangue. 

Mandy Bright ganhou, em 2004, o Prêmio AVN para melhor performance feminina estrangeira.

Prêmios e indicações 
 2004: AVN Award – Best Group Sex Scene - Video – Service Animals 14 — indicada
 2004: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — venceu
 2005: AVN Award – Best Anal Sex Scene – One on One 2 — indicada
 2005: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2005: AVN Award – Best Group Sex Scene - Video – Manhammer 2 — indicada
 2005: AVN Award – Best Threeway Sex Scene - Video – Hustler's Taboo e Riot Sluts — indicada
 2005: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Euro Angels: Hardball 24 — indicada
 2005: AVN Award – Best Solo Sex Scene – Pat Myne Is an Assassin — indicada
 2005: AVN Award – Best Tease Performance – Manhammer 2 — indicada
 2006: AVN Award – Best Group Sex Scene - Video – Lexie Y Monique Amam Rocco — indicada
 2006: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2007: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Addiction — indicada
 2007: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Budapeste